Проект 35 — индекс (номер) двух проектов кораблей, разработанных советскими конструкторскими бюро.

 Эскадренные миноносцы проекта 35 — проект трёхбашенного эскадренного миноносца с универсальной зенитной артиллерией дальнего боя разработки 1939—1941 годов;
 Сторожевые корабли проекта 35 — проект сторожевого корабля II ранга  разработки 1957 года, улучшенный вариант сторожевого корабля проекта 159.